Оријенте има више значења:

 Оријенте (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Оријенте, Зона Индустријал (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Оријенте (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Оријенте, Ормигеро (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Оријенте, Сан Кајетано (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику